Дематеріалізація — переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, в результаті чого облік прав власності на акції здійснюється не з допомогою реєстратора, а в депозитарній системі обліку прав власності.

Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" акції товариств планується випускати лише в бездокументарній формі, а товариства, які мають акції в документарній формі існування, повинні були перевести їх у бездокументарну форму існування протягом двох років з дня опублікування Закону, тобто до 29 жовтня 2010 року.

Посилання 
 Дематеріалізація від "А" до "Я" 

Економічна термінологія
Фондовий ринок